Ternant kan syfta på:
 Ternant, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Ternant, Côte-d'Or – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike
 Ternant, Nièvre – en kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne i de centrala delarna av Frankrike